Lullaby ( Wiegenlied)

ist der Titel folgender Filme:
 Das Wiegenlied vom Broadway
 Lullaby (1960)
 Lullaby (2014)
 Lullaby (2017)

Teil des Titels bzw. englischer Titel der Lieder
 Wiegenlied von Johannes Brahms, siehe Guten Abend, gut’ Nacht
 Lullaby of Birdland
 Lullaby of Broadway
 Lullaby of the Leaves
 Pi’s Lullaby